een papierformaat (zie aldaar)
Aero A-8, een Tsjecho-Slowaaks dubbeldekkerpassagiersvliegtuig van Aero
Audi A8, een personenauto
Een verkeersweg: 
A8 (België)
A8 (Duitsland), zie Bundesautobahn 8
A8 (Frankrijk)
A8 (Griekenland)
A8 (Groot-Brittannië)
A8 (Italië)
A8 (Ivoorkust)
A8 (Kroatië)
A8 (Letland)
A8 (Litouwen)
A8 (Marokko)
A8 (Nederland), zie Rijksweg 8
A8 (Noord-Ierland)
A8 (Oostenrijk), zie Innkreis Autobahn
A8 (Polen)
A8 (Portugal)
A8 (Roemenië)
A-8 (Spanje)
AP-8 (Spanje)
A8 (Zwitserland)